LIL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lesquin, Lilla, Francia